Знаменка (карач.-балк. Знаменка) — село в Прикубанском районе Карачаево-Черкесии Российской Федерации.

Образует муниципальное образование Знаменское сельское поселение как единственный населённый пункт в его составе.

История 
В 1964 г. Указом Президиума ВС РСФСР хутора Некрасовский и Валуйский, фактически слившиеся в один населенный пункт объединены в село Знаменка.

Население

Примечания 

Населённые пункты Прикубанского района
Муниципальные образования Прикубанского района
Сельские поселения Карачаево-Черкесии